Rangers' Club, een historisch bouwwerk in Yosemite National Park (Californië)
 Rangers Football Club, een Schotse voetbalclub
 WNF-Rangerclub, jeugdafdeling van het Wereld Natuur Fonds